Andromeda peut évoquer :

En musique 
 Andromeda, un opéra de Benedetto Ferrari et Francesco Manelli, créé en 1637 ;
 Andromeda, un groupe de metal progressif suédois fondé en 1999 ;
 l'Alesis Andromeda A6, un synthétiseur analogique polyphonique ;
 Andromeda, chanson de 2017 du groupe Gorillaz.

En botanique
 Andromeda, un genre de plante de la famille des Ericaceae.

En littérature
 Andromeda Tonks, la sœur de Narcissa Malefoy et de Bellatrix Lestrange, l'épouse de Ted Tonks et la mère de Nymphadora Tonks dans la saga Harry Potter ;
 The Andromeda Strain, un livre de Michael Crichton sorti en 1969 et adapté au cinéma par Robert Wise sous le même titre original en 1971, traduit en français par Le Mystère Andromède.

En informatique
 Andromeda, un système d'exploitation créé par Google.

Maritime
 Andromeda, un torpilleur italien de la classe Spica de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina). 
 Andromeda, la frégate américaine , cédée à la Marina Militare italiana (Marine militaire italienne).

Dans la culture populaire
 Andromeda, un personnage fictif, membre des Défenseurs de l'Univers Marvel ;
 Andromeda, une série télévisée américano-canadienne créée en 2000 ;
 Andromeda, un jeu vidéo créé en 1979 par la société Irem ;
 Mass Effect: Andromeda, un jeu vidéo réalisé par BioWare, reprenant l'univers de la saga Mass Effect et sorti en 2017.

 , l'orthographe approchante.
Andromeda, un vaisseau spatial tiré du jeu vidéo Star Citizen.